

Комишевська сільська рада — сільське поселення, Задонський район, Липецька область
 Комишевська сільська рада — сільське поселення, Шатровський район, Курганська область